Formula Tasman sezona 1964 je bila prvo prvenstvo Formule Tasman, ki je potekalo med 4. januarjem in 2. marcem 1964.

Koledar dirk 
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align:center"
|-align="center" bgcolor="#CCCCCC"
! Št !! Dirkališče !! Država !! Datum !! Krogi !! Razdalja !! Čas!! Hitrost!! Zmagovalec!! Pole !! Najh. krog
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 1 ||align="left"| Levin ||align="left"|  ||align="left"| 4. januar || 28|| 1.770=49,56 km||24'36.8||  ||align="left"| Denny Hulme ||align="left"|  ||align="left"| Denny Hulme
|-
| 2 ||align="left"| Pukekohe ||align="left"|  ||align="left"| 11. januar || 50|| 3.540=177 km||1h14'20.7||  ||align="left"| Bruce McLaren ||align="left"|  ||align="left"| Denny HulmeFranck Matich
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 3 ||align="left"| Wigram ||align="left"|  ||align="left"| 18. januar || 44|| 3.730=161,14 km||1h05'00.8||  ||align="left"| Bruce McLaren ||align="left"|  ||align="left"| Bruce McLaren
|-
| 4 ||align="left"| Teretonga ||align="left"|  ||align="left"| 25. januar || 50|| 2.413=120,69 km||58'24.5||  ||align="left"| Bruce McLaren ||align="left"|  ||align="left"| Denny Hulme
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 5 ||align="left"| Sandown ||align="left"|  ||align="left"| 9. februar || 63|| 3.730=161,14 km||1h15'19.2||  ||align="left"| Jack Brabham ||align="left"|  ||align="left"| Bruce McLaren/Jack Brabham
|-
| 6 ||align="left"| Warwick Farm ||align="left"|  ||align="left"| 16. februar || 45|| 3.621=162,95 km||1h13'45.1||  ||align="left"| Jack Brabham ||align="left"|  ||align="left"| Bruce McLaren
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 7 ||align="left"| Lakeside ||align="left"|  ||align="left"| 23. februar || 66|| 2.414=159,32 km||1h06'46.4||  ||align="left"| Jack Brabham ||align="left"|  ||align="left"| Jack Brabham
|-
| 8 ||align="left"| Longford ||align="left"|  ||align="left"| 2. marec || 25|| 7.242=181,05 km||1h00'25.8||  ||align="left"| Graham Hill ||align="left"|  ||align="left"| 
|-bgcolor="#EFEFEF"
|}

Rezultati

Dirkači 
Točkovanje po sistemu 9-6-4-3-2-1, najslabši rezultat iz ene od avstralskih in novozelandskih dirk se ni upošteval, toda to nista smeli biti Velika nagrada Avstralije in Velika nagrada Nove Zelandije.

1964 v športu
1964